Вие́ру () — румынская и молдавская фамилия. Известные носители:

 Виеру, Анатоль (1926—1998) — румынский композитор и музыкальный теоретик, педагог.
 Виеру, Григорий Павлович (1935—2009) — советский молдавский поэт, автор текстов песен.
 Виеру, Денис (род. 1996) — молдавский спортсмен, борец дзюдо.
 Виеру, Игорь Дмитриевич (1923—1983) — молдавский советский художник, живописец и график.
 Виеру, Наталья Станиславовна (род. 1989) — российская баскетболистка.